Мозжерин — русская фамилия. Известные носители:
 Мозжерин, Василий Иванович (1926—2006) — советский и российский зоогигиенист.
 Мозжерин, Степан Фёдорович (1911—1945) — Герой Советского Союза.